Břešťany bezeichnet mehrere Orte in Tschechien

 Břešťany, Ortsteil von Zlonice, Okres Kladno
 Břešťany (Bílina), Wüstung auf dem Gebiet von Bílina, Okres Teplice